Joan Armengol (bisbe) (?-1408), abat del Monestir de Sant Cugat i bisbe de Barcelona.
 Joan Armengol i Costa (Igualada, 1934), periodista català